В Соединённых Штатах Америки насчитывается 8 округов с названием Батлер ():
 Батлер — штат Алабама.
 Батлер — штат Айова.
 Батлер — штат Канзас.
 Батлер — штат Кентукки.
 Батлер — штат Миссури.
 Батлер — штат Небраска.
 Батлер — штат Огайо.
 Батлер — штат Пенсильвания.
 См. также 
 Батлер (Миссури) — город в штате Миссури